Комсомо́л — сокращение от коммунистический союз молодёжи. Члены комсомола называются комсомольцами.

Сокращение комсомол применяется по отношению к молодёжным организациям коммунистической направленности, среди которых:

 Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи
 Всероссийский Ленинский коммунистический союз молодёжи
 Коммунистический союз молодёжи Казахстана
 Коммунистический союз молодёжи Молдовы
 Рабочий молодёжный союз
 Революционный коммунистический союз молодёжи
 Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ)
 Союз коммунистической молодёжи Российской Федерации (КПРФ)
 Союз коммунистической молодёжи Российской Федерации (независимый)
 Союз комсомольских организаций — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи
 См. также
 «Комсомол» в КПК — см. Туаньпай

Топоним

Казахстан 
 Комсомол — село в Илийском районе Алматинской области.
 Комсомол (ранее Комсомольский) — село в Макатском районе Атырауской области, упразднено в 2010 г.
 Комсомол — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2019 г.
 Комсомол — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.
 Комсомол — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 1998 г.
 Комсомол — прежнее название села Какенталды в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Комсомол — прежнее название аула Жетыарал в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Комсомол — прежнее название села Кызылаут Таласского района Жамбылской области.
 Комсомол — прежнее название села Берекеши Шетского района Карагандинской области.
 Комсомол — до 2000 г. название села Айнатас Казыгуртского района Южно-Казахстанской области.
 Комсомол — до 2008 г. название села Жалпаккум Мактааральского района Южно-Казахстанской области.
 Комсомол — до 1999 г. название села Тореарык Ордабасинского района Южно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Комсомол — прежнее название села Булан-Сегетту Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области.
 Комсомол — прежнее название села Калкагар Тонского района Иссык-Кульской области.

Россия 
 Комсомол — деревня в Баймакском районе Башкортостана.
 Комсомол — село в Буздякском районе Башкортостана.
 Комсомол — посёлок в Давлекановском районе Башкортостана.
 Комсомол — деревня в Салаватском районе Башкортостана.
 Комсомол — деревня в Омском районе Омской области.
 Комсомол — посёлок в Пителинском районе Рязанской области.
 Комсомол — село в Сунтарском улусе Якутии.
 Комсомол — озеро на острове Врангеля.

Название 
 «Комсомол» — название конного завода в Туркменской ССР, разводящего ахалтекинцев.
 «Комсомол» — первое расстрелянное фашистами советское судно (декабрь 1936 г., Средиземное море).

См. также 
 Комсомолец
 Комсомольск
 Комсомольская
 Комсомольский
 Комсомольское
 Ленинский комсомол (значения)